Walling est un patronyme porté notamment par :

 Elyzabeth Walling, actrice québécoise ;
 R. A. J. Walling (1869-1949), journaliste et auteur britannique de roman policier ;
 Tom Walling, batteur du groupe de metal progressif Symphony X ;
 

Homonymie de patronyme